Harfenmühle steht für:

 Harfenmühle (Wüstung), Wüstung der ehemaligen Gemeinde Altglashütten im jetzigen Truppenübungsplatz Wildflecken
 Harfenmühle (Mörschied), Wohnplatz in der Gemeinde Mörschied im Landkreis Birkenfeld, Rheinland-Pfalz